El nombre de Convento de San Esteban es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como convento.

Conventos

España 
 Convento de San Esteban, convento en la localidad de Cehegín, Región Murcia;
 Convento de San Esteban y San Bruno, convento en la localidad de Gea de Albarracín, provincia de Teruel;
 Convento de San Esteban (dominicos), convento en la ciudad de Salamanca, provincia de Salamanca;

Italia 
 Convento de San Esteban de los Agostinianos, convento en la ciudad de Florencia;